El-Hanã é um personagem bíblico, filho de Dodó (2 Samuel 23:24, 1 Crônicas 11:26). Ele era um membro dos lutadores de elite do Rei Davi conhecido como Poderosos guerreiros de Davi.

Interpretação 
Alguns, inclusive, Moshe Garsiel, acreditam que ele foi, na verdade, a mesma pessoa que o El-hanã, mencionado em 2 Samuel 21:19 e 1 Crônicas 20:5, filho de Jair de Belém, e que a Bíblia é creditando-se a ele como o assassino de Golias. Garsiel conclui "que El-hanã, é de Davi nome anterior antes dele se tornar rei." Além disso, na Língua hebraica nomes de Davi, e Dodó, são muito semelhantes, e foram originalmente escrito sem vogais como "DVD" e "DDV", respectivamente (דוד e דדו).[importância?]

Referências 

...El-Hanã, filho de Jair, o belemita, feriu o irmão de Golias, Lami, o Gigante giteu,... 1 Crônicas 20:5.

... 2 Samuel 23:24.

Ligações externas
Explicação

Personagens do Antigo Testamento
Personagens do Tanakh